Fetești (Ialomița), stad
 Fetești (Iași)
 Fetești (Suceava)
 Fetești (Vrancea)